Кине, Кинэ (Quinet) — французская фамилия.

 Кине, Марсель (1915—1986) — бельгийский композитор и пианист.
 Кине, Сиприен (1897—1944) — французский политик.
 Кине, Фернан (1898—1971) — бельгийский виолончелист, дирижёр и композитор.
 Кине, Эдгар (1803—1875) — французский историк.